Келтска лига у рагбију 2007/08. (службени назив: 2007–08 Magners League) је била 7. сезона Келтске лиге у рагбију. Учествовало је 10 рагби тимова из Шкотске, Велса, Северне Ирске и Републике Ирске.

Трофеј је освојио Ленстер.

Учесници

Табела

Статистика и награде 

Највише поена

  Ден Паркс 159, Глазгов
  Пол Ворвик 130, Манстер
  Фелипе Контепоми 126, Ленстер
  Шон Конор 116, Оспрејс
  Рис Пристланд 107, Скарлетс

Највише есеја

  Том Џејмс 9, Кардиф
  Реџан Кинг 7, Скарлетс
  Џејми Робертс 7, Кардиф
  Лук Фицгералд 6, Ленстер
  Шејн Хорган 6, Ленстер

Референце 

Сезоне Келтске лиге у рагбију
Рагби у 2007.
Рагби у 2008.